Take Command steht für:

 eine Spielereihe, siehe MadMinute Games
 ein Kommandozeileninterpreter für Microsoft Windows NT, siehe 4NT